Het ATP-toernooi van Rosmalen 2009 (met de officiële naam Ordina Open 2009) werd gespeeld van 14 tot en met 20 juni 2009. Er werd gespeeld op grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

De titelverdediger David Ferrer, die vorig jaar de finale van Marc Gicquel won, kwam deze editie niet verder dan de kwartfinale.

De Nederlander Raemon Sluiter behaalde de finale van het toernooi alvorens te worden uitgeschakeld door de Duitser Benjamin Becker.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

* opgave

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen